Малые Выселки — название населённых пунктов в России:

 Малые Выселки — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Малые Выселки — посёлок в Кораблинском районе Рязанской области.